Isenbart ist der Familienname folgender Personen:

 August Isenbart (1876–1940), deutscher Reichsgerichtsrat
 Hans-Heinrich Isenbart (1923–2011), deutscher Moderator und Pferdefachmann
 Jürgen Isenbart (1943–2015), deutscher Multiinstrumentalist, Percussionist, Performancekünstler und Komiker
 Wilhelm Isenbart (1843–1908), preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Eisenbart